Аллсвенскан 2009 — является 85-м сезоном с момента её создания. Сезон стартовал 4 апреля 2009 года и закончился  1 ноября 2009. В чемпионате принимают участие 16 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт 

Чемпионат Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2009 году
Футбол в Европе в 2009 году